Инвожо () — термин, который может означать:
 Инвожо — удмуртский языческий праздник в период летнего солнцестояния;
 «Инвожо» — молодёжный общественно-политический и литературно-художественный журнал, выпускаемый на удмуртском и русском языках.